Среднебоснийский кантон (, , ) — один из десяти кантонов в Федерации Боснии и Герцеговины, являющейся частью Боснии и Герцеговины.

География 
Расположен в центральной части страны, к западу от Сараева. Центром кантона является Травник.

Состоит из общин Бугойно, Бусовача, Витез, Горни-Вакуф-Ускопле, Добретичи, Доньи-Вакуф, Киселяк, Крешево, Нови-Травник, Травник, Фойница и Яйце.

Население 
На 2013 57.58% населения составляли боснийцы, 38.33% хорваты, 1.19% сербы и 2.90% другие.

Примечания

Ссылки 
 Туристическая страница кантона

Кантоны Федерации Боснии и Герцеговины